

Toponyme 
 Russia est le nom en anglais de la Russie, un État fédéral eurasiatique ; c'est aussi une possible transcription de son nom en russe ().
 Russia, une ville du comté de Herkimer, dans l'État de New York, aux États-Unis.
 Russia, un village dans l'Ohio, aux États-Unis.

Divers 
Russia peut aussi désigner :
 (232) Russia, un astéroïde de la ceinture principale ;
 ¡Forward, Russia!, un groupe de rock alternatif anglais ;
 Nacha Russia, une série télévisée humoristique russe ;
 UTH Russia, une entreprise russe.